Engelse naam voor Den Haag (Nederland)
 The Hague, wijk in Kaapstad (Zuid-Afrika)
 The Hague (Golden Earring), een EP van Golden Earring uit 2015